Ранчо Алтависта има више значења:

 Ранчо Алтависта (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Алтависта, Ла Касета (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Алтависта (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику